wierzba – rodzaj drzew, krzewów lub płożących krzewinek

Miejscowości w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3 
 Wierzba – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość 
 Wierzba – kolonia w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Wierzba – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida

Zobacz też 
 Wierzby, Wierzbica, Wierzbiec